

Cinema 
 Wasted – film del 1998 diretto da Steven Whelan-Turnbull
 Wasted – film del 2005 diretto da Brendan Gabriel Murphy
 Wasted – film del 2009 diretto da Stuart Davids e Caroline Paterson

Letteratura 
 Sprecata (Wasted: A Memoir of Anorexia and Bulimia) – libro di Marya Hornbacher del 1998

Musica 
 Wasted – singolo dei Def Leppard del 1980, dall'album On Through the Night
 Wasted – EP degli L.A. Guns del 1998
 Wasted – singolo di Carrie Underwood del 2007, dall'album Some Hearts
 Wasted – singolo di Gucci Mane del 2009, dall'album The State vs. Radric Davis
 Wasted – singolo di Tiësto ft. Matthew Koma del 2014, dall'album A Town Called Paradise
Wasted – singolo di Juice Wrld ft. Lil Uzi Vert del 2018, dall'album Goodbye & Good Riddance

Televisione 
 Wasted – film per la televisione del 2002 diretto da Stephen Kay
 Wasted – serie televisiva del 2016